Maior (sau Maier) din , în traducere, "mai mare", se poate referi la nume de familie, un grad militar sau la alte utilizări.

Nume de familie 

Augustin Maior, fizician
George Maior, director SRI (fiul lui 4)
Grigore Maior, episcop greco-catolic al Episcopiei de Alba Iulia și Făgăraș
Liviu Maior, istoric, ministru al învățământului, ambasador al României în Canada (tatăl lui 2)
Petru Maior, protopop greco-catolic de Reghin, filolog și istoric, corifeu al Școlii Ardelene
Ovidiu Maier, fotbalist

Grad militar 
Maior (grad militar)

Alte utilizări 

Numele Maior, alternativ Maier, derivat Măierean, etc. provine de la denumirea dată în evul mediu cartierelor de case de închiriat (măierimi), cartiere situate la marginea orașelor transilvane. Proprietarii acestor case și terenuri purtau denumirea de maiores (terrae), iar chiriașii se numeau măiereni.

Nume proprii